L'édition 2017 du tournoi de tennis de Shanghai se déroule du 8 au  sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Roger Federer remporte l'épreuve en simple, Henri Kontinen et John Peers celle en double.

Faits marquants

Contexte 
Le huitième et avant-dernier Masters 1000 de l'année est l'occasion pour Dominic Thiem, Grigor Dimitrov et Marin Čilić d'assurer leur place pour le rendez-vous londonien du Masters. Plusieurs joueurs du top mondial, Stanislas Wawrinka, Novak Djokovic et Kei Nishikori ont déjà annoncé mettre fin à leur saison prématurément. Andy Murray, leader de la discipline en début d'année, enchaîne quant à lui une série de forfaits depuis Wimbledon. Les trois hommes forts de cette saison restent Roger Federer (vainqueur à Indian Wells et Miami), Rafael Nadal (vainqueur à Monte-Carlo et Madrid) et Alexander Zverev (vainqueur à Rome et Montréal), chacun vainqueurs de deux Masters 1000 et déjà qualifiés pour le Masters de fin d'année. Le dernier Masters 1000 a été remporté par Grigor Dimitrov à Cincinnati. Il ne faut toutefois pas sous-estimer plusieurs outsiders comme David Goffin, vainqueur de deux tournois consécutifs les 2 semaines précédentes à Shenzhen et Tokyo, Kevin Anderson, finaliste du dernier tournoi du Grand Chelem à Flushing Meadows, Sam Querrey, demi-finaliste à Wimbledon, ainsi que les demi-finalistes de l'US Open Juan Martín del Potro et Pablo Carreño Busta.

En double, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, leaders de la discipline en début de saison, sont absents, après 3 Masters 1000 remportés consécutivement à Rome, Montréal et Cincinnati. Deux autres équipes se sont révélées cette saison et semblent en position pour s'imposer : Henri Kontinen et John Peers, 1 de la discipline, sacrés à l'Open d'Australie et au tournoi ATP 500 de Chine la semaine précédente, et Łukasz Kubot et Marcelo Melo, vainqueurs de Wimbledon et des Masters 1000 de Miami et de Madrid.

Forfaits 
On note les forfaits du Britannique Andy Murray (3), tenant du titre, blessé à la hanche, du Japonais Kei Nishikori (14), touché au poignet droit, du Serbe Novak Djokovic (6), blessé au coude, et du Suisse Stanislas Wawrinka (9), opéré du genou. Ces trois derniers ont d'ailleurs mis un terme à leur saison pour se soigner. Ces absences permettent respectivement à Aljaž Bedene, Chung Hyeon, Steve Johnson et Ryan Harrison d'intégrer directement le tableau principal du tournoi.

On note également les forfaits de l'Allemand Philipp Kohlschreiber, du Canadien Milos Raonic, de l'Espagnol David Ferrer, des Français Gaël Monfils et Jo-Wilfried Tsonga, du Luxembourgeois Gilles Müller et du Tchèque Tomáš Berdych. Ils sont respectivement remplacés par Viktor Troicki, Andrey Rublev, João Sousa, Jared Donaldson, Daniil Medvedev, Jan-Lennard Struff et Damir Džumhur.

Pendant le tournoi 
Roberto Bautista-Agut, finaliste sortant, est éliminé dès le  par Chung Hyeon ().

Nick Kyrgios, finaliste du tournoi de Pékin la semaine précédente, abandonne après la perte du premier set face à Steve Johnson sans raison apparente. Il écope d'une amende de  pour comportement anti-sportif.

Le 9 mondial Grigor Dimitrov sauve 3 balles de match lors de son entrée en lice pour s'imposer face à Ryan Harrison au bout du set décisif.

Le 7 mondial Dominic Thiem perd son premier match face au Serbe Viktor Troicki et enchaîne une  consécutive. L'Autrichien n'aura remporté aucun match durant sa tournée asiatique.

En se qualifiant pour les demi-finales, Rafael Nadal signe sa  sur le circuit ATP et rejoint ainsi Andre Agassi au  du classement des matchs remportés en carrière.

À la suite de sa victoire sur Albert Ramos-Viñolas en quart de finale, Marin Čilić s'assure d'entrer dans le top 4 pour la première fois de sa carrière, à l'issue du tournoi. Dominic Thiem se hisse, quant à lui, au  mondial, son meilleur classement en carrière, profitant de l'absence de Novak Djokovic (demi-finaliste l'année précédente).

La finale oppose pour la quatrième fois de la saison le numéro 1 mondial Rafael Nadal à son dauphin Roger Federer, ce dernier ayant remporté les trois précédentes rencontres.

Lauréats 
Roger Federer remporte son  consécutif face au 1 mondial Rafael Nadal en 2 sets. Il décroche ainsi son  ATP, égalant Ivan Lendl à la deuxième place du classement du nombre de titres en carrière, et son . L'Espagnol échoue, quant à lui, une nouvelle fois dans sa tentative de rafler le titre à Shanghai, l'un des trois Masters 1000 qui manquent à son riche palmarès avec ceux de Miami et de Paris.

En double, Henri Kontinen et John Peers décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Łukasz Kubot et Marcelo Melo. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Shanghai
 Saison 2017 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2017
Shanghai
Shanghai
Tennis en octobre 2017